Das Korea Masters 2019 im Badminton fand vom 19. bis zum 24. November 2019 im Gwangju Women’s University Stadium in Gwangju statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Shi Yuqi (zurückgezogen)
 Chen Long (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Ng Ka Long (2. Runde)
 Srikanth Kidambi (2. Runde)
 Kantaphon Wangcharoen (2. Runde)
 Kenta Nishimoto (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 He Bingjiao (2. Runde)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Sayaka Takahashi (1. Runde)
 Sung Ji-hyun (Finale)
 Han Yue (zurückgezogen)
 An Se-young (Champion)
 Carolina Marín (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Li Junhui / Liu Yuchen (zurückgezogen)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (zurückgezogen)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (zurückgezogen)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Champions)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Finale)
 Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (zurückgezogen)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (zurückgezogen)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (zurückgezogen)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Champions)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Finale)
 He Jiting / Du Yue (zurückgezogen)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Gwangju